Symmetric Multi-Processing, een computerarchitectuur die het mogelijk maakt om meerdere microprocessoren in een computer te plaatsen.
 SMP (muziek)
 survival multiplayer, computerspelmodus (bij spellen die de speler laat kiezen tussen survival en sandbox enerzijds en single player en multiplayer anderzijds).